En Wikipedia, el término Chantilly puede designar a :
 Crema chantillí, tipo de crema batida;
 Chantilly, comuna francesa;
 Chantilly, lugar designado por el censo en el condado de Faifax, en Virginia, Estados Unidos;
 Chantilly-Tiffany, conocido simplemente como Chantilly, raza de gato.
 El chantillí, tejido original de esa ciudad francesa.